Броненосные крейсера типа «Девоншир» — серия кораблей британского королевского флота, построенная в начале XX века. Стали улучшенной версией броненосных крейсеров типа «Кент», в королевском флоте числились крейсерами 1-го класса. Всего построено 6 единиц: «Девоншир» (Devonshire), «Хэмпшир» (Hampshire), «Карнарвон» (Carnarvon), «Антрим» (), «Роксборо» (Roxburgh), «Аргайл» (). Все они принимали активное участие в Первой мировой войне. Стали последними броненосными крейсерами Великобритании, предназначенными прежде всего для действий на коммуникациях.

Следующие серии британских броненосных крейсеров предназначались главным образом для действий в качестве авангарда линейных сил. Их первой версией стали броненосные крейсера типа «Дюк оф Эдинбург». В некотором смысле идеологическим продолжением крейсеров типа Каунти стали крейсера типа «Хаукинс».

Проектирование 
Эти корабли были спроектированы для противостояния французским броненосным крейсерам типа «Глуар» в войне на торговых путях. Филип Уоттс бывший ранее проектировщиком эльсвикских крейсеров, был сторонником бо́льшего количества вооружения и от создателя «О’Хигенса» и «Идзумо» ожидали многого. Он был фанатом 9,2" орудий и полагал, что крейсер должен быть защищён от 6" орудий.
Крейсера не должны были участвовать в действиях броненосного флота, их броня, артиллерия, скорость соответствовали задачи боя с французскими броненосными крейсерами.
Потерпев неудачу с шестидюймовыми двухорудийными башнями, британцы решили вернутся к вооружению «Блейка», но не вышло — 234-мм орудия в башнях не лезли в зауженные оконечности. Положение спасло новое 190 мм орудие. По проекту корабли должны получить две установки в башнях в носу и корме. Уже после начала постройки приняли решение вместо носовых двухъярусных казематов установили пару 190 мм побортно.

Конструкция 
Корабли были предназначены для защиты торговли, и их конструкция была похожа на тип «Монмут», за исключением того, что двухорудийные 152-мм башни и передние двойные казематы были заменены на четыре башни с 190-мм одиночными орудиями. Вооружение и бронирование было усиленно, что бы один на один противостоять французским броненосным крейсерам типа «Глуар». В свою очередь это повлекло уменьшение максимального хода на один узел. Заметно изменился внешний вид кораблей — новые требования Королевского флота считали необходимым низкий силуэт и по возможности малой высотой труб.

Корпус

Силовая установка 
Крейсера этого типа закладывались одновременно с броненосцами типа «Кинг Эдуард VII» и были использованы для сравнения новых типов котлов. Для тестирования были выбраны четыре типа использовавшиеся на флоте: британские Babcock & Wilcox и Ярроу, французский Никлосса и немецкий Дюрра, которые устанавливались в дополнение к цилиндрическим. Это было связано с возобладавшими в Британском адмиралтействе взглядами, что крейсера должны иметь смешанную установку из водотрубных и огнетрубных котлов. Огнетрубные предназначались для обеспечения большей дальности, а водотрубные для быстрого форсирования.
Две четырёхцилиндровые паровые машины тройного расширения, снабжались паром из шести огнетрубных котлов Шотландского типа находившиеся в кормовой кочегарке. Котлы в остальных кочегарках отличались от корабля к кораблю. Масса силовой установки по сравнению с предыдущим типом увеличилась с 1795 до 1945 тонн. Проектная мощность силовой установки по сравнению с предыдущем типом крейсеров была снижена на 1000 л. с. и составила 21 000 л. с., проектная скорость уменьшилась на полузла, считали что увеличенная длина и лучшая форма корпуса компенсируют большее водоизмещение. Полный запас угля составил 1800 дл. тонны. Корабли оказались перегруженными и проектная скорость оказалась недостижима. Корабли развивали около 22 узлов.

Бронирование 
Главный броневой пояс по ватерлинии состоял из плит крупповской брони. Плиты имели толщину 152 мм, высоту 3 м. Длина пояса составляла 74 м.
Главный пояс замыкался броневыми траверзами из 127-мм плит.

Горизонтальная защита была представлена бронепалубой, простиравшейся на всём протяжении корабля, и её толщина составляла 19-51 мм.

Башни главного калибра защищались 127-мм бронёй, а их барбеты — 152-мм.
Боевая рубка защищалась 305-мм бронёй.

Вооружение 
ГК состоял из четырёх 7,5 дюймовых (190-мм) орудий Mk I длиной 45 калибров, располагавшихся в четырёх одноорудийных башнях по одному на носу и на корме и по одному с каждой стороны надстройки. Пушки стреляли 91 кг снарядами на дальность 12 600 м.
Средний калибр из шести BL 6-дюймовых Mk VII орудий находился в казематах посередине судна. Четыре из них были установлены на главной палубе и не могли использоваться при сильном волнении. Они стреляли 45,4 кг снарядами и имели максимальную дальность .
Странным казался отказ от 76,2-мм противоминных орудий.
Крейсера несли 18 абсолютно устаревших скорострельных 3-фунтовых пушек Гочкиса и два подводных 18-дюймовых торпедных аппарата.
Для вооружения десанта имелись две 12-фунтовых 8 CWT пушки.
Корабли оснащались 6-дюймовыми пушками, порты которых находились даже ближе к воде, чем нижние 6-дюймовые порты Дрейков, которые «вряд ли можно использовать, кроме как при мёртвом штиле». В большинстве случаев можно было рассчитывать на три 7,5 дюймовых и одну шестидюймовку.

Служба 
 Антрим, спущен на воду 8 октября 1903 года, продан на слом 19 декабря 1922 года.
 Аргайл, спущен на воду 3 марта 1904 года, потерпел крушение 28 октября 1915 года.
 Карнарвон, спущен на воду 7 октября 1903 года продан на слом 8 ноября 1921 года.
 Девоншир, спущен на воду 30 апреля 1904 года. Входил в 3-й эскадры крейсеров Гранд-Флита, 6 августа 1914 года захватил германское торговое судно. Продан на слом 9 мая 1921 года.
 Хэмпшир, спущен на воду 24 сентября 1903 года, подорвался на мине в Северном море 5 июня 1916 года.
 Роксборо, спущен на воду 19 января 1904 года, продан 8 ноября 1921 года.

Оценка проекта 

Вошли в строй одновременно с близкими по размерам французскими броненосными крейсерами типа «Леон Гамбетта» и, при одинаковой скорости хода, уступали им и в бронировании, и в вооружении. Вес бортового залпа «Девоншира» составлял 408 кг, а «Гамбетты» 778 кг.
«Девонширам» не довелось утопить или существенно повредить ни одного неприятельского корабля, в отличие от своих младших братьев — «Кентов», не пригодных для «большого боя», но оказавшихся неожиданно полезными и востребованными в отдаленных морях и океанах. Из-за низкой скорости «Девонширы» просто не успевали к месту боя, так в бою у Фолкпендов «Карнарвон» далеко отстал от своих «младших братьев» и отличился в качестве наиболее бесполезной единицы британской эскадры.

Комментарии

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 
 
 
на немецком языке
 

Броненосные крейсера типа «Девоншир»